Quilmes Sur será una estación ferroviaria, ubicada en la Provincia de Buenos Aires, específicamente en la localidad de Quilmes. Fue licitada en septiembre de 2021 y estará ubicada entre Quilmes y Ezpeleta.
Demandará una inversión de 500 millones de pesos y un año y medio de trabajo.
Cabe destacar que es una de las seis estaciones planificadas para la Línea Roca.
A mediados de noviembre de 2021, se adjudicó la construcción a una unión transitoria de empresas.

Ubicación 
Se encontrará entre las calles Andrade/Lugones y Agote/Güiraldes, a unos 650 metros del Estadio Centenario y del parque municipal.

Servicios 
La estación corresponderá al Ferrocarril General Roca de la red ferroviaria argentina, y será una estación intermedia más del ramal que conecta Constitución con La Plata como así también para la vía Circuito.

Véase también 
 Anexo:Estaciones de ferrocarril del Gran Buenos Aires

Referencias

Enlaces externos 
 

Edificios y estructuras en proyecto en Argentina
Estaciones de la Línea General Roca
Partido de Quilmes